Otter steht für:

 Fischotter (Lutra lutra) aus der Familie der Marder
 Kreuzotter (Vipera berus) aus der Familie der Vipern
 Otter, Unterfamilie der Marder
 Ottern, deutsche Bezeichnung der Vipern
 Otter (Mythologie), Figur in der germanischen Mythologie
 Otter (Wappentier) in der Heraldik
 als Abkürzung für Organized Techniques for Theorem-proving and Effective Research, siehe Theorembeweiser
 im Rahmen der homosexuellen Bear Community einen schlanken Mann mit Bart und Körperbehaarung. 

 Geographische Objekte
 Otter (Berg), Berggruppe im südlichen Niederösterreich
 River Otter, Fluss in der englischen Grafschaft Devon
 Otter (Grenff), Zufluss der Grenff in Hessen
 Otter (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Harburg
 Otter Cove, Bucht in der Grafschaft Devon, Vereinigtes Königreich
 Otterflya, Hochebene im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Otter Highlands, Gebirgszug im Coatsland, Antarktika
 Otter Rock, Klippenfelsen vor der Trinity-Halbinsel, Antarktika

 Marken 
 Otter (Marke), Schuhmarke
 Otter-Messer, Hersteller von Taschenmessern aus Solingen

 Schiffe, Schiffsausrüstung, Flugzeuge 
 Räumotter, Minenräumgerät der Kriegsmarine
 Otter (Schiffstyp), alter belgischer Binnenfrachtschifftyp
 Otter (Schiff, 1934), deutscher Minentransporter
 HMS Otter, verschiedene Schiffe der britischen Royal Navy
 SMS Otter (1877), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine (Deutschland)
 SMS Otter (1909), Flusskanonenboot der Kaiserlichen Marine (Deutschland)
 de Havilland Canada DHC-3 Otter, einmotoriges Propellerflugzeug

 Personen 
 Anne Sofie von Otter (* 1955), schwedische Mezzosopranistin
 Butch Otter (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Casten von Otter (* 1941), schwedischer Soziologe und Politikwissenschaftler
 Christian Otter (1598–1660), preußischer Mathematiker, Reisender und Baumeister
 David Otter (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Fredrik von Otter (1833–1910), schwedischer Admiral in der Marine, Leiter der schwedischen Seezeichenverwaltung und Ministerpräsident
 Göran von Otter (1907–1988), schwedischer Diplomat
 Jakob Otter (1485–1547), deutscher reformierter Theologe und Reformator
 Jiří Otter (1919–2018), tschechischer evangelischer Theologe, Widerstandskämpfer und Pfarrer und Kirchenrat der Kirche der Böhmischen Brüder
 Johan Otter (1707–1749), schwedisch-französischer Orientalist und Forschungsreisender
 Karl Otter (1883–1945), deutscher Gewerkschafter und Politiker (USPD, SPD), MdL Preußen
 Lothar Otter (1931–2016), deutscher Funktionär der Falken und Bautzenhäftling
 Ned Otter, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thomas Otter (* 1971), österreichischer Betriebswirtschaftler
 William Otter (1768–1840), erster Leiter des King’s College in London und Bischof von Chichester
 William Dillon Otter (1843–1929), kanadischer General und erster Oberbefehlshaber der kanadischen Armee

Siehe auch:

 Otter-Valley-Polio-Epidemie
 Adder